28. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 23 kwietnia 1983 roku w Rudi-Sedlmayer-Halle w Monachium przez niemieckiego nadawcę publicznego Arbeitsgemeinschaft Rundfunkanstalten Deutschland (ARD), dzięki zwycięstwu reprezentantki Niemiec - Nicole podczas konkursu w 1982 roku. 

Koncert finałowy prowadziła Marlene Charell, a zwyciężczynią została reprezentantka Luksembruga - Corinne Hermès, która za utwór "Si la vie est cadeau" otrzymała 142 punkty.

Przebieg konkursu 
Konkurs po raz pierwszy transmitowany był przez australijskiego nadawcę publicznego Kanał 0/28.

Kraje uczestniczące 
Podczas finału 28. Konkursu Piosenki Eurowizji wzięło udział 20 krajów, w tym nadawcy publiczni z Francji, Grecji i Włoch, którzy powrócili do stawki konkursowej po przerwie. Z udziału w imprezie wycofała się irlandzka telewizja Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), która zrezygnowała ze startu z powodu strajków toczących się w kraju.

Powracający artyści 
W finale 28. Konkursu Piosenki Eurowizji wystąpiło dwóch artystów, którzy wzięli udział w konkursie w poprzednich latach. Reprezentant Francji, Guy Bonnet, po raz pierwszy wystartował w barwach kraju w 1970 roku, natomiast norweski wokalista Jahn Teigen uczestniczył w finale imprezy w 1978 i 1982 roku.

Wyniki

Tabela punktacyjna finału

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Konkurs Piosenki Eurowizji
Eurowizja
Eurowizja
Eurowizja